Monique Cavalcanti de Aragão (Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1960) é uma pianista, tecladista, professora de música, cantora e compositora brasileira.

É formada em música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Discografia 
 (2004) Suíte do Rio (Monique Aragão)
 (1999) Marcas da Expressão (Monique Aragão)
 (1997) Os Olhos de Cristal (Monique Aragão)
 (1995) Ventos do Brasil (Monique Aragão)
 (1993) Canoas (Monique Aragão)
 (1991) Monique Aragão

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores de música popular brasileira
Tecladistas do Rio de Janeiro
Pianistas do estado do Rio de Janeiro
Alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro